M37 puede hacer referencia a:

La ametralladora pesada Breda M37;
El cúmulo abierto M37;
El obús autopropulsado M37.